Walter Raleigh henviser til:

 Walter Raleigh (omtrent 1554-1618) – engelsk forfatter og opdagelsesrejsende
 Walter Raleigh (præst) (1586-1646) – engelsk præst
 Walter Raleigh (filolog) (1861-1922) – engelsk filolog